Die Netsuite Open 2011 fanden vom 7. bis 10. Oktober 2011 in Stanford, Kalifornien in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 35. Austragungsort war die Stanford University, das Preisgeld belief sich auf 35.000 US-Dollar.
 
Laurens Jan Anjema besiegte im Endspiel Omar Mosaad mit 7:11, 7:11, 11:8, 11:5 und 14:12 nach einer Spielzeit von 100 Minuten. Anjema gewann damit seinen elften Titel auf der PSA World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Lewis Walters einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2011/12
2011